GQQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Galion (Stati Uniti)